Buge ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Buge (1924–1992), französischer Paläontologe 
 Jacques Buge (1933–1972), französischer Schriftsteller